Tymowa ist der Name zweier Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Tymowa (Czchów)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Tymowa (Ścinawa)